Ana de Luxemburgo (Praga,  - Londres, ) fue reina de Inglaterra como la primera esposa del rey Ricardo II de Inglaterra.

Biografía 
Era la mayor de los seis hijos que tuvo Carlos IV de Luxemburgo, rey de Bohemia, duque de Luxemburgo y emperador del Sacro Imperio, con su cuarta esposa, Isabel de Pomerania.

Matrimonio 

Ricardo II se casó con Ana, como resultado del gran cisma en el papado que había dado lugar a dos papas rivales. Según Eduard Perroy, el Papa Urbano VI, en realidad sancionó el matrimonio entre Ricardo y Ana, en un intento de crear una alianza en su favor, en particular, para que pudiera ser más fuerte en contra de los franceses, y su Papa preferido, Clemente. El padre de Ana era el monarca más poderoso de Europa en ese momento gobernando sobre la mitad de la población y el territorio de Europa.

El matrimonio estaba en contra de los deseos de muchos miembros de la nobleza y miembros del parlamento, y se produjo principalmente por iniciativa del íntimo de Ricardo, Michael de la Pole. Aunque Ricardo le había ofrecido matrimonio a Caterina Visconti, una de las hijas de Bernabé Visconti de Milán, que habría traído una gran cantidad de dinero con ella como dote, Ana fue elegida - con lo que no hay beneficios financieros directos a Inglaterra. Ella no trajo dote, y a cambio de su mano en matrimonio, Ricardo dio 20.000 florines (alrededor de 4.000.000 libras en valor actual) en pago a su hermano Wenceslao de Luxemburgo. También hubo muy pocos beneficios diplomáticos - aunque a los comerciantes ingleses, ahora podían comerciar libremente en ambas tierras, tanto en Bohemia como en las tierras del Sacro Imperio Romano, no era mucho en comparación con los beneficios diplomáticos usuales de matrimonios realizados como consecuencia de la guerra con Francia. Por lo tanto, no es de extrañar que el matrimonio no fuera popular.

A su llegada en diciembre de 1381, Ana fue severamente criticada por los cronistas de la época, probablemente como resultado de los acuerdos financieros de la boda, aunque era bastante típico de reinas para ser visto en términos críticos. El Cronista Westminster la llamó un pequeño pedazo de la humanidad, y Thomas Walsingham relató un presagio funesto a su llegada, donde sus barcos fueron destrozados en pedazos tan pronto como había desembarcado. Sin embargo, Ana y el rey Ricardo II se casaron en la Abadía de Westminster el 22 de enero de 1382. Torneos se celebraron durante varios días después de la ceremonia, en celebración. A continuación, fueron en un itinerario por el reino, se alojaron en muchas abadías, las más importantes en el camino. En 1383 Ana visitó la ciudad de Norwich, donde en el Gran Hospital hizo un techo que comprende 252 águilas negras en su honor.

La boda de Ana y Ricardo II fue la quinta boda real en la Abadía de Westminster y no fue seguida por ninguna otra boda real en la Abadía de Westminster durante otros 537 años. 

Estuvieron casados durante 12 años, pero no tuvieron hijos. La muerte de Ana de la peste el 7 de junio de 1394, a los 27 años de edad, en el castillo de Sheen, fue un golpe devastador para Ricardo, cuya conducta imprudente posterior le hizo perder su trono.

Ricardo se casó con su segunda esposa, Isabel de Valois, el 31 de octubre de 1396.

Reputación 
Aunque Ana fue inicialmente rechazada por los cronistas, hay cierta evidencia de que ella se hizo más popular en el tiempo. Ella era conocida por haber sido una persona muy amable y popular con el pueblo de Inglaterra, por ejemplo, que era bien conocido por sus incansables intentos de interceder en nombre del pueblo, adquiriendo indultos para las personas de la Rebelión de los campesinos de 1381, y otros numerosos indultos para los malhechores.

Ella también hizo varias intercesiones de alto estatus frente al rey. Ella intercedió en nombre de Simon Burley, el tutor de Ricardo II durante su minoría de edad, en el Parlamento Merciless en 1388. Ella también estaba de rodillas a los ciudadanos de Londres en la conciliación ceremonial de Ricardo y Londres en 1391.

Por otra parte, ella nunca cumplió muchas funciones tradicionales de las reinas. En particular, no tener hijos, a pesar de 12 años de matrimonio, y esto se destaca en su epitafio, en el que se la menciona siendo amable con mujeres embarazadas. El cronista Evesham dijo, esta reina, a pesar de no tener hijos, todavía se celebra haber contribuido a la gloria y la riqueza del reino, por lo que ella era capaz. Sin embargo, el hecho de que su popular legado parece haber sido que ella era la Buena Reina Ana parece sugerir que esta falta de hijos no era importante para muchos contemporáneos.

Legado 
Ana está enterrada en la Abadía de Westminster junto a su marido. Su tumba conjunta, ahora dañada, los mostró juntando las manos. La inscripción en su tumba la describe como bella de cuerpo y su cara era gentil y bonita. Cuando su tumba fue abierta en 1871, se descubrió que muchos de sus huesos habían sido robados a través de un agujero en el lado del ataúd.

Ana es conocida por haber hecho la amazona más popular entre las damas de la Edad Media. También influyó en el diseño de los carros en Inglaterra cuando llegó en un carruaje, presumiblemente de Kocs, Hungría, para encontrarse con su futuro esposo Ricardo. Ella también hizo la cornuda, tocado de estilo bohemio de moda para mujeres inglesas de finales del .

Ancestros

Referencias 

Casa de Luxemburgo
Reinas consortes de Inglaterra con los Plantagenet
Nobleza de Bohemia
Sepultados en la abadía de Westminster
Miembros de la Orden de la Jarretera
Princesas de Alemania del siglo XIV
Nacidos en Praga
Mujeres de Bohemia del siglo XIV
Inglesas del siglo XIV
Reinas consortes de Inglaterra del siglo XIV